Алексей Гуляницкий:
 Гуляницкий, Алексей Алексеевич (род. 1973) — скрипач и музыкальный педагог.
 Гуляницкий, Алексей Феодосьевич (1933—2021) — украинский дирижёр, народный артист Украины.